gmina Łagiewniki – gmina wiejska, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie z siedzibą w Łagiewnikach;
dawne gminy:
 gmina Łagiewniki – gmina wiejska (do 1946), powiat łódzki, woj. łódzkie z siedzibą w Łagiewnikach,
 gmina Łagiewniki – gmina wiejska (do 1951), powiat katowicki, woj. katowickie z siedzibą w Łagiewnikach,
 gmina Łagiewniki Małe – gmina wiejska (do 1954), powiat lubliniecki, woj. katowickie z siedzibą w Łagiewnikach Małych.